XO steht für:
 Chios, Griechenland, für künftige Zulassungen freigehaltenes Kfz-Kennzeichen
 Crystal Oscillator, siehe Quarzoszillator
 Executive Officer, ausführender Offizier im Militär
 Extra Old (X.O.), Altersprädikatsbezeichnung für Weinbrand und Cognac, siehe V.S.O.P.
 LTE International Airways, spanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 , als ISO-3166-2-Code 
 XO-Laptop, siehe OLPC XO-1
 XO Communications, US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen
 Xanthinoxidase, ein Metalloenzym

Siehe auch:
 X0
 XOXO

Abkürzung